Кашгари:
Махмуд аль-Кашгари
Хамза Кашгари